Эта статья содержит хронологический список премьер-министров и правительств на чехословацких землях.

Период Первой республики (1918—1938) 
В этом двадцатилетии проведено 4 тура выборов (плюс довыборы в Подкарпатской Руси), действовало 10 премьер-министров и 19 правительств.

Первая республика (Чехо-Словакия) (1918) 
 Председатель правительства Томаш Гарриг Масарик
 Временное чехо-словацкое правительство (14.10.1918 — 14.11.1918)провозглашено в Париже 14 октября 1918 года Эдвардом Бенешем и Алоисом Рашином именем чехословацкого народа.

Революционное Национальное собрание Чехословакии 14 ноября 1918 года.

 Председатель правительства Карел Крамарж
 Правительство Карела Крамаржа (14.11.1918 — 8. 7.1919), Всенародная коалиция.

 Председатель правительства Властимил Тусар
 Первое правительство Властимила Тусара (8.7.1919 — 25. 5.1920)приведение к присяге 8 июня 1919 года, Красно-зелёная коалиция.

Первая республика (Чехословацкая Республика) (1920—1938) 
выборы 18 апреля 1920 года (кроме территории Подкарпатской Руси, Глучинска и Ратиборжска; впервые голосовали женщины)

 Председатель правительства Властимил Тусар
 Второе правительство Властимила Тусара (25. 5.1920 — 15. 9.1920)приведение к присяге 25 мая 1920 годаотставка 14 сентября 1920, Красно-зелёная коалиция.

 Председатель правительства | Ян Черный (I)
 Первое правительство Яна Чернего (15. 9.1920 — 26. 9.1921)приведение к присяге 15 сентября 1920, парламентское правление.

 Председатель правительства Эдвард Бенеш
 Правительство Эдварда Бенеша (26.9.1921 — 7.10.1922)приведение к присяге 26 сентября 1921, Всенародная коалиция.

 Председатель правительства Антонин Швегла (I)
 Первое правительство Антонина Швеглы (7.10.1922 — 9.12.1925)приведение к присяге 10 октября 1922 отставка 15 ноября 1925, Всенародная коалиция.

Выборы 15 ноября 1925

 Председатель правительства Антонин Швегла (II)
 Второе правительство Антонина Швеглы (9.12.1925 — 18. 3.1926)приведение к присяге 9 декабря 1925, Всенародная коалиция.

 Председатель правительства | Ян Черный (II)
 Второе правительство Яна Чернего (18.3.1926 — 12.10.1926)приведение к присяге парламентом 18 марта 1926, парламентское правление.

 Председатель правительства Антонин Швегла (III)
 Третье правительство Антонина Швеглы (12.10.1926 — 1. 2.1929)приведение к присяге 12 октября 1926, Коалиция помещиков.

 Председатель правительства Франтишек Удржал
 Первое правительство Франтишека Удржала (1. 2.1929 — 7.12.1929)приведение к присяге 1 февраля 1929, Коалиция помещиков.отставка 27 октября 1929

Выборы 27 октября 1929

 Председатель правительства Франтишек Удржал
 Второе правительство Франтишека Удржала (7.12.1929 — 29.10.1932)приведение к присяге 7 декабря 1929, отставка 24 октября 1932, Широкая коалиция.

 Председатель правительства Ян Малипетр
 Первое правительство Яна Малипетра (29. 10.1932 — 14. 2.1934)приведение к присяге 29 октября 1932, Широкая коалиция.
 Второе правительство Яна Малипетра (14.2.1934 — 4. 6.1935)приведение к присяге 14 февраля 1934, Широкая коалицияотставка 28 мая 1935

Выборы 19 мая 1935

 Председатель правительства Ян Малипетр
 Третье правительство Яна Малипетра (4.6.1935 — 5.11.1935)приведение к присяге 4 июня 1935, Широкая коалиция.

 Председатель правительства Милан Годжа
 Первое правительство Милана Годжы (5.11.1935 — 18.12.1935)приведение к присяге 5 ноября 1935, Широкая коалиция.
 Второе правительство Милана Годжы (18.12.1935 — 21.7.1937)приведение к присяге 18 декабря 1935отставка 17 июля 1937, Широкая коалиция.
 Третье правительство Милана Годжы (21.7.1937 — 22.9.1938)приведение к присяге 21 июля 1938, Широкая коалиция.

 Председатель правительства Ян Сыровый
 Первое правительство Яна Сырового (22.9.1938 — 4.10.1938)приведение к присяге парламентом 22 сентября 1938, т. н. Правительство обороны республики, парламентское правление.

Период после Мюнхенского сговора и времён второй мировой войны 
В течение этих шести с половиной лет в чешских землях (после Мюнхенского сговора без Судет) существовало пять премьер-министров и шесть правительств, в Словакии (после первого венского арбитража без отобранных территорий) также пять премьер-министров и шесть правительств, за неполные пять месяцев автономии и два дня независимости Подкарпатской Руси два премьер-министра и пять правительств. Также были два правительства в изгнании и правительство Народного фронта.

Вторая Чехословацкая Республика (1938—1939)

Чешские земли 
 Председатель правительства Ян Сыровый
 Второе правительство Яна Сырового (4.10.1938 — 1.12.1938)приведение к присяге 4 октября 1938

 Председатель правительства Рудольф Беран
 Первое правительство Рудольфа Берана (1.12.1938 — 15.3.1939)приведение к присяге 1 декабря 1938

Словакия 
 Председатель правительства Йозеф Тисо
 Первое правительство Йозефа Тисо (6./7.10.1938 — 1.12.1938)
 Второе правительство Йозефа Тисо (1.12.1938 — 20.1.1939)
 Третье правительство Йозефа Тисо (20.1.1939 — 9.3.1939)

 Председатель правительства Йозеф Сивак
 Правительство Йозефа Сивака (9.3.1939 — 11.3.1939)

 Председатель правительства Карол Сидор
 Правительство Кароля Сидора (11.3.1939 — 14.3.1939)

Автономная Подкарпатская Русь 
 Председатель правительства Андрей Бродий
 Правительство Андрея Бродия (11. — 26.10.1938)утверждено после введения автономии чехословацкими властями, распущено как «провенгерское».

 Председатель правительства Августин Волошин
 Первое правительство Августина Волошина (26.10. — 1.12.1938)
 Второе правительство Августина Волошина (1.12.1938 — 6.3.1939)
 Третье правительство Августина Волошина (6. — 15.3.1939)

Вторая мировая война (1939—1945)

Протекторат Богемии и Моравии (1939—1945) 

 Председатель правительства Рудольф Беран
 Второе правительство Рудольфа Берана (16.3.1939 — 27.4.1939)приведение к присяге 16 марта 1939

 Председатель правительства Алоис Элиаш
 Правительство Алоиса Элиаша (27.4.1939 — 19.1.1942)приведение к присяге 24 апреля 1939

 Председатель правительства Ярослав Крейчи
 Правительство Ярослава Крейчего (19.1.1942 — 19.1.1945)приведение к присяге 19 января 1942

 Председатель правительства Рихард Биенерт
 Правительство Рихарда Биенерта (19.1.1945 — 5.5.1945)приведение к присяге 19 января 1945

Первая Словацкая республика (1939—1945) 
 Председатель правительства Йозеф Тисо
 Четвёртое правительство Йозефа Тисо (14.3.1939 — 17.10.1939)

 Председатель правительства Войтех Тука
 Правительство Войтеха Туки (27.10.1939 — 5.9.1944)

 Председатель правительства Штефан Тисо
 Правительство Штефана Тисо (5.9.1944 — 4.4.1945)

Республика Карпатская Украина (1939) 
 Председатель правительства Августин Волошин
 Четвёртое правительство Августина Волошина (15. — 18.3.1939)создано после провозглашения независимости

Правительство в изгнании

Париж, Лондон 
Чехословацкий национальный комитет создан 17 ноября 1939 v Париже

Правительство Чехословакии в изгнании, правительство в Лондоне, созданное Чехословацким национальным комитетом 9 июля 1940

 Председатель лондонского правительства в изгнании Ян Шрамек
 Первое правительство в изгнании Яна Шрамека (21.7.1940 — 12.11.1942)
 Второе правительство в изгнании Яна Шрамека (12.11.1942 — 5.4.1945)

Москва 
Национальный фронт Чехословакии создан в марте 1945 в Москве, 4 апреля провозглашён чехословацким (временным) правительством, 5 апреля 1945 Кошицкая государственная программа

 Председатель Национального фронта Чехословакии (правительства) Зденек Фирлингер
 Первое правительство Зденека Фирлингера (4./5.4.1945 — 6.11.1945)

Период от конца войны до распада страны 
В этот период насчитывается десять премьер-министров и 22 правительства. Правительство было одним из исполнительных органов под руководством КПЧ, а премьер-министр был в подчинении её первого, а затем генерального, секретаря.

послевоенная Чехословакия 
 Председатель Национального фронта Чехословакии (правительства) Зденек Фирлингер
 Второе правительство Зденека Фирлингера (6.11.1945 — 2.7.1946)утверждено 6 ноября 1945

Выборы в Чехословацкое Учредительное Собрание (26 мая 1946)

 Председатель правительства Клемент Готтвальд
 Первое правительство Клемента Готтвальда (2.7.1946 — 25.2.1948)утверждено 2 июля 1946отставка некоммунистических членов правительства 20 февраля 1948 (кроме Яна Масарика)

Февраль 1948 
 Председатель правительства Клемент Готтвальд
 Второе правительство Клемента Готтвальда (25. 2.1948 — 15.6.1948)

Выборы в Национальное собрание Чехословакии 1948

 Председатель правительства Антонин Запотоцкий (с 1953 года Вильям Широкий)
 Правительство Антонина Запотоцкого и Вильяма Широкого (15.6.1948 — 12.12.1954)

Выборы в Национальное собрание Чехословакии 1954

 Председатель правительства Вильям Широкий
 Второе правительство Вильяма Широкого (12.12.1954 — 11.7.1960)

ЧССР 
Выборы в Национальное собрание Чехословакии 1960

 Председатель правительства Вильям Широкий
 Третье правительство Вильяма Широкого (11.7.1960 — 20.9.1963)

Выборы в Национальное собрание Чехословакии 1964
 Председатель правительства Йозеф Ленарт
 Правительство Йозефа Ленарта (20.9.1963 — 8.4.1968)

Пражская весна 
Выборы в Национальное собрание Чехословакии 1968 (планировались, но были отменены)

 Председатель правительства Олдржих Черник
 Первое правительство Олдржиха Черника (8.4.1968 — 31.12.1968)
 Второе правительство Олдржиха Черника (1.1.1969 — 27.9.1969)

Нормализация 
 Председатель правительства Олдржих Черник и Любомир Штроугал
 Третье правительство Олдржиха Черника (27.9.1969 — 28.1.1970), был смещён.
 Первое правительство Любомира Штроугала (28.1.1970 — 9.12.1971)

Выборы в Народную палату Федерального Собрания Чехословакии 1971, (Выборы в Чешский национальный совет 1971, Выборы в Словацкий национальный совет 1971)
 Председатель правительства Любомир Штроугал
 Второе правительство Любомира Штроугала (9.12.1971 — 11.11.1976)

Выборы в Народную палату Федерального Собрания Чехословакии 1976, (Выборы в Чешский национальный совет 1976, Выборы в Словацкий национальный совет 1976)

 Председатель правительства Любомир Штроугал
 Третье правительство Любомира Штроугала (11.11.1976 — 17.6.1981)

Выборы в Народную палату Федерального Собрания Чехословакии 1981, (Выборы в Чешский национальный совет 1981, Выборы в Словацкий национальный совет 1981)

 Председатель правительства Любомир Штроугал
 Четвёртое правительство Любомира Штроугала (17.6.1981 — 16.6.1986)

Выборы в Народную палату Федерального Собрания Чехословакии 1986, (Выборы в Чешский национальный совет 1986, Выборы в Словацкий национальный совет 1986)

 Председатель правительства Любомир Штроугал
 Пятое правительство Любомира Штроугала (16.6.1986 — 20.4.1988)
 Шестое правительство Любомира Штроугала (21.4.1988 — 11.10.1988), распущенно 10 октября 1988

 Председатель правительства Ладислав Адамец и Мариан Чалфа
 Правительство Ладислава Адамеца (12.10.1988 — 7.12.1989)отставка 7 декабря 1989

Ноябрь 1989 
 Председатель правительства Мариан Чалфа
 Первое правительство Мариана Чалфы (7.12.1989 — 10.12.1989)

Выборы в Народную палату Федерального Собрания Чехословакии 1990, (Выборы в Чешский национальный совет 1990, Выборы в Словацкий национальный совет 1990)

ЧСФР 
 Председатель правительства Мариан Чалфа
 Второе правительство Мариана Чалфы (10.12.1989 — 27.6.1990), т. н. «Правительство национального согласия»
 Третье правительство Мариана Чалфы (27.6.1990 — 2.7.1992)отставка 26 июня 1992

Выборы в Народную палату Федерального Собрания Чехословакии 1992, (Выборы в Чешский национальный совет 1992, Выборы в Словацкий национальный совет 1992)
 'Председатель правительства Ян Страский
 Правительство Яна Страского (2.7.1992 — 31.12.1992)

 продолжение в Чехии: Список правительств Чехии продолжение в Словакии: Список правительств Словакии''

См. также 
 Список правительств Чехии
 Список премьер-министров Чехии
 Премьер-министры Чехословакии
 Президент Чехии
 Президенты Чехословакии
 Список правителей Чехии
 Список премьер-министров Словакии
 Список правительств Словакии

Ссылки 
 Přehled vlád od roku 1918 do současnosti na stránkách Úřadu vlády

Государственное устройство Чехословакии
История Чехословакии